sir Walter Campbell (sudac) (1921. – 2004.), australski sudac i guverner Queenslanda
Walter Campbell (hokej na travi) (1886. – 1967.), irski reprezentativac
Walter Campbell of Shawfield (1741. – 1816.), rektor sveučilišta u Glasgowu 1789. – 1791.
Skip Campbell (1948.), bivši član floridskog Senata
Walter Frederick Campbell, zastupnik za Argyllshire 1822. – 1832. i 1835. – 1841.
Walter Campbell (britanska vojska) (1864. – 1936.), bivši Quartermaster-General to the Forces (viši general)